Le Championnat de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute du 10 au .

Helga Masthoff remporte le simple dames. En finale, elle bat Sue Barker.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Linky Boshoff et Ilana Kloss.

Résultats en simple

Parcours 
Seize joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1976 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1976
Bournemouth